Carbon County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Carbon County (Montana) 
 Carbon County (Pennsylvania) 
 Carbon County (Utah) 
 Carbon County (Wyoming)